Montecarlo, un dels onze barris del principat de Mònaco
 Montecarlo, municipi italià a la regió de la Toscana 
 Monte Carlo (pel·lícula de 2011), pel·lícula de comèdia romàntica americana
 Circuit de Montecarlo, circuit de curses urbà a Montecarlo, Mònaco
 Masters de Montecarlo, torneig de tennis sobre terra batuda que es disputa anualment molt a prop de Montecarlo, Mònaco 
 Ral·li de Monte-Carlo, ral·li organitzat pel Club Automobilístic de Mònaco 
 TMC Monte Carlo, canal de televisió generalista i d'entreteniment del Principat de Mònaco 
 Matemàtiques:
 Mètode de Montecarlo, mètode no determinístic o estadístic numèric utilitzat per aproximar expressions matemàtiques complexes
 Integració de Montecarlo, mètode d'integració numèrica basat en el Mètode de Montecarlo